DEV, een voormalige korfbalclub, via verschillende fusies opgegaan in AW.DTV
 DEV Doorn, een voetbalclub uit de Nederlandse plaats Doorn
 DEV-Arcen, een voetbalclub uit de Nederlandse plaats Arcen
 Dev (mythologie), een monsterlijk wezen in Midden-Oosterse folklore
 Dev (singer-songwriter), een Amerikaans singer-songwriter
 Dev (film uit 2004), een Indiase film uit 2004